Gli amanti (Strangers When We Meet) – romanzo di Evan Hunter del 1958
 Noi due sconosciuti (Strangers When We Meet) – film del 1960 diretto da Richard Quine
 Strangers When We Meet – singolo di David Bowie del 1995 dall'album 1.Outside